Fry může být:

příjmení osob
 viz článek Fry (příjmení)

fiktivní postava
 Philip J. Fry – hlavní postava ve sci-fi animovaném televizním seriálu Futurama

další významy
 Elliott & Fry – fotografické studio ve viktoriánském období 
 Fry F1 – britský tým formule 1
 Fry (Řecko) – město na ostrově Kasos v Řecku

zkratka
 západofríština – „fry“ je jazykový kód ISO 639-2 a ISO 639-3 tohoto jazyka